Верхнеталызинский сельсовет — сельское поселение в Сеченовском районе Нижегородской области. Административный центр — село Верхнее Талызино.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Нижегородской области от 15 июня 2004 года № 60-З «О наделении муниципальных образований - городов, рабочих посёлков и сельсоветов Нижегородской области статусом городского, сельского поселения».

Законом Нижегородской области от 28 августа 2009 года № 157-З сельские поселения Верхнеталызинский сельсовет, Липовский сельсовет, Митропольский сельсовет, Торгово-Талызинский сельсовет и Шемаринский сельсовет объединены в сельское поселение Верхнеталызинский сельсовет.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Алёшин, Николай Фёдорович (1941—2015) — российский и советский писатель, поэт. Почётный гражданин Сеченовского района Нижегородской области.

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Сеченовского района
Сельские поселения Нижегородской области